Луций Антисций Вет (Lucius Antistius Vetus) e име на римските политици:

 Луций Антисций Вет (консул 28 г.)
 Луций Антисций Вет (консул 55 г.)